Мухамедьяров () — татарская и башкирская фамилия; имеет женскую форму Мухамедьярова.

Мухамедьяров 
 Мухамедьяров, Альфред Муллагалиевич (род. 1935) — экономист.
 Мухамедьяров, Гариф Закирович (1891—?) — деятель башкирского национального движения за автономию Башкурдистана.
 Мухамедьяров, Гашим Идрисович (1900—1952) ― советский татарский врач, хирург, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Татарской АССР
 Мухамедьяров, Наиль Нариманович (род. 1962) — советский тяжелоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Мухамедьяров, Фатых Гарифович (1884—1950) — советский учёный и государственный деятель.
 Мухамедьяров, Хай Габдрафикович (1911—1942) — башкирский поэт и журналист.
 Мухамедьяров, Шамиль Фатыхович (1923—2005) — советский и российский учёный, сын Фатыха Мухамедьярова.

Мухамедьярова 
 Мухамедьярова, Раиса Мажитовна (1939—2019) — казахская и советская артистка театра и кино, заслуженная артистка Казахской ССР.